Смеркович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смеркович, Людмила Евгеньевна — исполнительница песен в жанре бард-фолка, менестрель.
 Смеркович, Соломон Львович — советский инженер, лауреат Сталинской премии.